Haapanen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (1882-1961), homme politique finlandais
 (1889-1947), lutteur olympique finlandais
 (né en 1996), joueur finlandais de hockey sur glace
 (1877-1957), homme politique finlandais
Toivo Haapanen (1889-1950), chef d'orchestre et musicologue finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois